Ledang steht für:

 Leidang, Pflicht zur Stellung eines Kriegsschiffs
 alter Name des malaysischen Distrikts Tangkak, siehe Tangkak (Distrikt)